Это список горных железных дорог в Швейцарии. Он включает в себя железные дороги, преодолевающие крутые подъёмы (более 50‰) или чьи высочайшие точки более 800 метров над уровнем моря. Большинство из них расположено в Альпах, к которым относятся высочайшие европейские железные дороги, таких как Юнгфрау и Горнерграт.

Линии стандартной колеи и без зубчатой передачи, являющиеся частью основной Швейцарской (и Европейской) железнодорожной сети выделены жирным шрифтом в списке. Кантоны, где линия продолжается, но не подходит по вышеуказанным критериям обозначаются строчными буквами.

Список

Ссылки 

Горные железные дороги Швейцарии